Крестовская — фамилия и топоним.
 Крестовская, Мария Всеволодовна (1862—1910) — русская романистка, дочь В. В. Крестовского.
 Крестовская, Наталья Николаевна (род. 1959) — советский и украинский ученый-теоретик права, ювеналист, историк, доктор юридических наук.
 Крестовская — река в Бурятии.
 Крестовская  — деревня в Даровском районе Кировской области, в составе Лузянского сельского поселения.

См.также